Un mosquito es un insecto volador, generalmente de la familia Culicidae, aunque también de otras familias de nematóceros. También se puede hacer referencia con esta palabra a:

Zoología
 El pez mosquito o Gambusia affinis, un pequeño pez de la familia de los pecílidos, orden de los ciprinodontiformes.

Geografía
 Arroyo Mosquitos, curso de agua que bordea la localidad de Soca, Uruguay.
 Cerro del Mosquito, área geográfica situada en Villaviciosa de Odón, Madrid, España.
 Costa de Mosquitos o Mosquitia, área histórica ubicada en el este de Nicaragua y en el extremo este de Honduras bañada por el mar Caribe. 
 Mosquito, barrio en el municipio de Vieques, Puerto Rico.
 Mosquitos, antigua denominación de la localidad de Soca, Uruguay.

Aviación
 de Havilland Mosquito, un avión militar polivalente británico de la Segunda Guerra Mundial.
 Focke-Wulf Ta 154 Moskito, un caza nocturno alemán de la Segunda Guerra Mundial.

Música
 Mosquito, el octavo álbum de estudio del grupo portugués de pop rock GNR (Grupo Novo Rock).
Mosquito, cuarto álbum de estudio de la banda de rock indie Yeah Yeah Yeahs.
 Red Mosquito, canción del grupo de rock Pearl Jam que aparece en su cuarto álbum de estudio, "No Code ".

Literatura
 La Costa de los Mosquitos (The Mosquito Coast), novela publicada en 1981 por Paul Theroux.
 Mosquitos (Mosquitoes), novela publicada en 1927 por William Faulkner.
 El Mosquito, un periódico dominical argentino de características "satírico-burlescas".
 El hombre-mosquito, criatura mitológica proveniente de las leyendas de algunos nativos sudamericanos.

Cine
 La Costa de los Mosquitos  (The Mosquito Coast), película estadounidense de 1986 dirigida por Peter Weir, basada en la novela de Paul Theroux.